Влади́мир Андре́евич Мезе́нцев (19 октября 1913, село Пирогово, Каменский уезд, Тобольская губерния — 3 июня 1987, Алма-Ата) — советский журналист, писатель-публицист, популяризатор науки и знаний, пропагандист атеизма. Заслуженный работник культуры РСФСР, кандидат философских наук.

Издатель и редактор популярных брошюр о явлениях природы, прогрессе техники (серия «Природа и человек»). Автор многочисленных научно-популярных книг, особое внимание уделял человеческой психике, не объяснённым наукой феноменам, описанным в «Энциклопедии чудес» (в 3 кн., 1968—1979, многочисленные переиздания). Один из авторов «Настольной книги атеиста».  Многие из его книг переведены на французский, немецкий, испанский, японский, вьетнамский, венгерский, болгарский языки. В последние годы жизни возглавлял комиссию ветеранов журналистики Московской организации Союза журналистов.

Биография 
Происходил из семьи сельского священника.

В 1935 году окончил Уральский химико-технологический институт. Заведовал химической лабораторией, преподавал в вузах и техникумах, с 1940 года — корреспондент ТАСС в Свердловской области.

Во время войны был начальником химической лаборатории. После демобилизации заведовал редакцией «Гостехиздата», ответственный секретарь журнала «Агитатор».

В 1960—1964 гг. — главный редактор журнала «Знание — сила», в 1964—1967 гг. — главный редактор журнала «Наука и религия». С 1968 г. — редактор «Программы радио и телевидения», редактор по отделу науки и технического прогресса газеты «Социалистическая индустрия» (1970—1974). Автор книги об академике И. П. Бардине (серия «ЖЗЛ», 1970).

Скончался в командировке в Алма-Ате. Похоронен на Преображенском кладбище в Москве.

Отзывы 
Главный редактор журнала «Наука и религия» О. Т. Брушлинская: Владимир Андреевич Мезенцев продержался недолго — он был главным редактором «Науки и религии» с 1964 по 1968 год, — потому что был очень смелым и даже резким в отношениях с начальством. В какой-то момент он увлёкся, так сказать, сверхъестественными явлениями, например телепатией, печатал в журнале Вольфа Мессинга. Это и многие другие его смелые публикации вызывали недовольство «наверху».

Труды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100 ответов верующим (Популярный справочник). Под общ. ред. В. А. Мезенцева. М.: Политиздат, 1974. 703 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Журналисты СССР
Главные редакторы журнала «Знание — сила»
Популяризаторы науки
Выпускники Уральского технического университета
Кандидаты философских наук
Похороненные на Преображенском кладбище
Члены Союза журналистов СССР
Персоналии:Атеизм